Тюльпанне дерево американське (іноді тюльпанове дерево) — вид рослин роду Ліріодендрон, найближчий родич магнолії. Родова назва означає «дерево-ліра». Так його назвали за оригінальну форму листків, яка притаманна тільки йому. А тюльпанним його називають за пахучі квіти жовтогарячого кольору, які зовнішнім виглядом нагадують тюльпани. Деревина тюльпанного дерева продається під назвою «жовтої тополі», хоча до роду Populus вона не має відношення.

Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні 

 Тюльпанне дерево — в адміністративних межах Ворзельської селищної ради Київської області.
 Тюльпанне дерево — на території Косівського району Івано-Франківської області.
 Тюльпанне дерево —  м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область.
 Тюльпанне дерево — в селі Райківці, Хмельницька область.
 Тюльпанне дерево — в місті Біла Церква, Київської області